Normalfall  bezeichnet

 in der Photogrammetrie: siehe Stereonormalfall
 in der Technik und in der Gesellschaft der am häufigsten anzutreffende Zustand
 in der Alltagssprache das in den meisten Fällen zu erwartende Verhalten von Personen, Gegenständen oder anderen Ereignissen.

Siehe auch:

 Einfachheit
 Erwartung
 Wahrscheinlichkeit